Dekan – wyżyna w Indiach
 dekan – alkan z 10 atomami węgla w cząsteczce
 Dekan – starożytni astronomowie greccy dzielili niekiedy ekliptykę na 36 dekanów

Zobacz też 
 Air Deccan
 Trapy Dekanu